máltai nyelv
máltai nép
Málta
 
 Málta történelme